Ortelt ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ortelt (1907–1972), deutscher Maler
 Martina Ortelt (* 1956), deutsche Chemikerin